Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju 1978 je petindvajseto svetovno prvenstvo v alpskem smučanju, ki je potekalo med 29. januarjem in 5. februarjem 1978 v Garmisch-Partenkirchnu, Zahodna Nemčija, v štirih disciplinah za moške in ženske.

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

Medalje po državah

Viri 
 Prvenstvo na FIS 

1978
1978 v športu
Športne prireditve v Nemčiji
Garmisch-Partenkirchen